Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková són la parella defensora del títol.

Siniaková, Barbora Strýcová, Kristina Mladenovic, Elise Mertens, Demi Schuurs, Ashleigh Barty i Zhang Shuai lluitaven per ser número 1 del rànquing de dobles. La combinació de resultats va permetre a la francesa Mladenovic esdevenir número 1 per primera vegada en superar la mateixa Mertens en semifinals.

La parella femenina formada per l'hongaresa Tímea Babos i la francesa Kristina Mladenovic van guanyar el segon títol de Grand Slam conjuntament. Per Mladenovic aquest era el segon títol de Roland Garros, ja que l'havia aconseguit l'any 2016.

Caps de sèrie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (1a ronda)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (campiones)
  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (3a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (quarts de final)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (quarts de final)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (semifinals)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (quarts de final)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (2a ronda)

  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (2a ronda)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač (3a ronda)
  Viktória Azàrenka /  Ashleigh Barty (3a ronda)
  Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (1a ronda)
  Alicja Rosolska /  Yang Zhaoxuan (2a ronda)
  Irina-Camelia Begu /  Mihaela Buzărnescu (1a ronda)
  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (semifinals)
  Darija Jurak /  Mihaela Buzărnescu (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 

2019
Competicions tennístiques del 2019